Desa Beraban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Beraban (administrativ by i Indonesien, lat -8,55, long 115,03), Provinsi Bali, 
 Desa Beraban (administrativ by i Indonesien, lat -8,61, long 115,10), Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar